Victor Hugo var en fransk forfatter, der skrev Les Misérables og Klokkeren fra Notre Dame. Navnet kan også referere til:

 Victor Hugo - australsk fodboldspiller
 Víctor Hugo Peña – colombiansk cykelrytter
 Víctor Hugo Montaño – colombiansk fodboldspiller
 Viktor Hugo Suolahti – finsk sprogforsker